Hélène Küng, née le , est une pasteure et écrivain vaudoise.

Biographie
Hélène Küng naît Hélène Campiche en 1957. L'écrivaine S. Corinna Bille fait partie de sa famille. 

Elle grandit à Lausanne. Elle obtient en 1980 une licence en théologie de l'Université de Lausanne.

Après sept ans de formation théologique des pasteurs au Rwanda, elle s'engage dans les milieux de défense de l'asile en travaillant à l'aumônerie œcuménique du Centre d'enregistrement des requérants d'asile de Vallorbe. En 2007, elle remplace Gabriel de Montmollin à la tête du Centre social protestant (CSP).

Elle devient pasteure de la paroisse de Martigny-Saxon en .

En 2005, elle publie Un jour à ne pas manquer et autres contes de Noël et en 2007, en collaboration avec Sabine Dormond, elle publie 36 chandelles ouvrage au bénéfice du Service d'aide juridique aux exilés (SAJE).

Elle est mariée depuis 1980 à Jacques Küng et mère de quatre enfants.

Références

Sources 
 
 24 Heures, 2007/01/31 
 www.catholink.ch communiqué de presse 2005/12/12

Liens externes 

Écrivain vaudois
Pasteur suisse
Pasteure du XXe siècle
Pasteure du XXIe siècle
Naissance en novembre 1957
Projet:Valdensia/Articles liés